Троцький — прикметник, що позначає приналежність місту Троки (нині Тракай в Литві), пор. Троцький замок. У цій якості є основотвірний для однієї з польських, російських, українських і єврейських прізвищ топонімічного ряду.

Відомі роди 
Існує кілька шляхетських родин з даним прізвищем. Зокрема серед малоросійського шляхетства:
 Троцькі — нащадки Максима Троцького, Лубенського полкового судді (1710—1719).
 Троцькі та Троцькі-Сенютовичі — нащадки новомлинського міщанина Трохима (сер. XVII ст.).

Відомі носії прізвища 
 Троцький Віталій Миколайович (1835—1901) — російський генерал-ад'ютант, генерал від інфантерії.
 Троцький Ігор Васильович (1890— ?) — полковник Армії УНР, військовий діяч.
 Троцький Ілля Маркович (1879—1969) — журналіст, редактор, громадський діяч, мемуарист.
 Троцький (Троньский) Йосип Мойсейович (1897—1970) — історик античної історії, літератури.
 Троцький Ісаак Мойсейович (1903—1937) — історик-русист
 Троцький Лев Давидович (справжнє ім’я Лейба Бронштейн) (1879—1940) — комуністичний діяч, ідеолог троцькізму — однієї з течій марксизму. 
 Троцький Микола (1883—1971) — український журналіст і публіцист
 Троцький Юрій Миколайович — заслужений донор України.

Див. також 
 Шохор-Троцький

Примітки

Література 
 
 Томазов В. В. Троцькі // 

Український родовід
Українські прізвища
Литовські прізвища